Mellow ist der Künstlername bzw. Namensbestandteil folgender Personen:

 Mellow (Zauberkünstler) (* 1992) deutscher Zauberkünstler
 Mellow Mark (* 1974), deutscher Musiker
 Mellow Man Ace (* 1967) US-kubanischer Rapper

Siehe auch:
 Mello